Kedar, Kédar ou Qédar peut désigner :
 Un nom du Seigneur Shiva. 
 Kedar, colonie israélienne située en Cisjordanie dans le bloc du Goush Etzion ; 
 Kédar ou Qédar, second fils d'Ismaël, ancêtre des Quraychites, la tribu de Mahomet d'après la tradition arabe et éponyme du Royaume de Qédar ;
 Veronica Kedar (née en 1984), actrice, productrice, réalisatrice, scénariste et monteuse israélienne ;
  ou , sommet de  dans l'Himalaya de la division de Garhwal en Inde ;
 Kedar Massenburg producteur, président de Motown Records (1997-2004), inventeur du terme Neo soul créé pour décrire le style d'Erykah Badu ;
 Kedar Williams-Stirling (1994-), acteur britannique ;
 Kedar Entertainment, éditeur multimédias créé par Kedar Massenburg

Notes et références